Charles kan som auktorsförkortning betyda:

 Graham J. Charles
 Nadege Charles

Robotskapade auktorsförkortningar